Cliftonville bezeichnet 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cliftonville (Florida)
 Cliftonville (Mississippi)
 Cliftonville (North Carolina)

Orte in England:
 Cliftonville (Kent)

Vereine: 
 Cliftonville FC